Аль-Утайбі Марзук (* 1975) — футболіст з Саудівської Аравії, нападник катарського клубу «Аль-Марха».
 Бахлул ібн Марзук (? — 802) — державний діяч Кордовського емірату, валі (намісник) Сарагоси у 798—802 роках.
 Моше Марзук (1926—1955) — єгипетський караїм, засуджений в 1955 році в Єгипті до страти за участь в диверсійній діяльності в рамках операції «Сусанна».
 Муса Мохаммед Абу Марзук (* 1951) — палестинський політик, заступник голови політбюро «Хамас», його глава в 1991—1995 рр.
 Мубарак Марзук (* 1961) — кувейтський футболіст, що грав на позиції захисника за клуб «Аль-Тадамон» (Кувейт), а також національну збірну Кувейту.

 Марзук — місто у південній частині Лівії, адміністративний центр однойменного муніципалітету.
 Марзук — муніципалітет в Лівії.